USS Forrest Sherman puede referirse:
 al USS Forrest Sherman (DD-931), destructor líder de su clase; o
 al USS Forrest Sherman (DDG-98), destructor de la clase Arleigh Burke.